Hakelwerk ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Hakelwerk (Danzig), ehemaliger Stadtteil von Danzig
 Osiek Jasielski, Ort im Powiat Jasielski

Hakelwerk steht für:
 Palisade, die eine Kleinstadt umgibt bzw. die Stadt selbst
 Hakelwerk (Dieler Schanze), Befestigungsanlage der Dielr Schanze